Ivan Buljan – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo
Nenad Buljan – nuotatore croato
Peter Buljan – ex calciatore australiano
Stipe Buljan – calciatore croato